Aspach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Aspach (bei Backnang) im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Aspach (Oberösterreich) im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Aspach (Haut-Rhin) im Arrondissement Altkirch im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Aspach (Moselle) im Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins im Département Moselle, Frankreich
 Aspach-le-Bas im Arrondissement Thann-Guebwiller im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Aspach-Michelbach im Arrondissement Thann-Guebwiller  im Département Haut-Rhin, Frankreich

Ortsteile:
 Aspach-le-Haut mit namensgebender Ortsteil der fusionierten Gemeinde Aspach-Michelbach im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Aspach (Eberhardzell), Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Aspach (Eppishausen), Ortsteil der Gemeinde Eppishausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Aspach (Heimenkirch), Ortsteil des Marktes Heimenkirch, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Aspach (Hörsel), Ortsteil der Landgemeinde Hörsel, Landkreis Gotha, Thüringen
 Aspach (Kirchberg an der Jagst), Wüstung im Stadtteil Lendsiedel von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Aspach (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft der Gemeinde Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Aspach (Gemeinde Taiskirchen), Weiler und Ortschaftsbestandteil der Ortschaft Helfingsdorf, Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Gewässer:
 Aspach (Main), linker Zufluss des Mains in Zapfendorf, Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch:
 Asbach
 Aschbach
 Aspachbach, rechter Oberlauf des Hinterbachs (zur Zusam) bis vor Violau, Gemeinde Altenmünster, Landkreis Augsburg, Bayern
 Aspachgraben
 Assbach
 Espach